70-ите награди Златен глобус () се провеждат на 13 януари 2013 година в Бевърли Хилтън Хотел в градче Бевърли Хилс. Водещи на церемонията са Тина Фей и Ейми Поулър. Номинациите са обявени на 13 декември 2012 година.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Златните глобуси

2013 година в Северна Америка
Култура в Бевърли Хилс
Златен глобус